Прикубанський — назва декількох населених пунктів Росії:

 Прикубанський — селище в Тахтамукайськму районі Адигеї.
 Прикубанський — хутір в Анапському районі Краснодарського краю.
 Прикубанський — хутір в Красноармійському районі Краснодарського краю.
 Прикубанський — селище в Новокубанському районі Краснодарського краю.
 Прикубанський — хутір в Анастасіївському сільському поселенні Слов'янського району Краснодарського краю.
 Прикубанський — хутір в Прикубанський сільському поселення Слов'янського району Краснодарського краю.

Див. також 
 Прикубанський район
 Прикубанський округ